DIAB kan syfta på: 

 DIAB AB – ett internationellt företag med huvudkontor placerat i Laholms kommun
 DIAB – ett företag i Ingelstads kommun, se Djurle Industri AB
 DIAB – ett tidigare svenskt datorföretag, se Dataindustrier AB